Velika nagrada Nemčije 1953 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1953. Odvijala se je 2. avgusta 1953.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Nino Farina
| Ferrari
| 18
| 3:02:25,0
| 3
| 8
|-
! 2
| 5
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 18
| + 1:04,0
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 18
| + 1:43,6
| 4
| 4
|-
! 4
| 7
|  Felice Bonetto
| Maserati
| 18
| + 8:48,6
| 7
| 3
|-
! 5
| 17
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 17
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 19
|  Stirling Moss
| Cooper-Alta
| 17
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 7
| 18
|  Jacques Swaters
| Ferrari
| 17
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 8
| 1
|  Alberto Ascari Luigi Villoresi
| Ferrari
| 17
| +1 krog
| 1
|  
|-
! 9
| 31
|  Hans Herrmann
| Veritas
| 17
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 20
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 17
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 11
| 40
|  Rodney Nuckey
| Cooper-Bristol
| 16
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 12
| 24
|  Theo Helfrich
| Veritas
| 16
| +2 kroga
| 28
|  
|-
! 13
| 16
|  Kenneth McAlpine
| Connaught-Lea-Francis
| 16
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 14
| 36
|  Rudolf Krause
| BMW
| 16
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 15
| 37
|  Ernst Klodwig
| BMW
| 15
| +3 krogi
| 32
|  
|-
! 16
| 22
|  Wolfgang Seidel
| Veritas
| 14
| +4 krogi
| 29
|  
|-
! Ods
| 4
|  Luigi Villoresi Alberto Ascari
| Ferrari
| 15
| Motor
| 6
|  1
|-
! Ods
| 38
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| 15
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 13
| Vzmetenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 35
|  Edgar Barth
| EMW
| 12
| Izp. sistem
| 24
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Claes
| Connaught-Lea-Francis
| 12
| 
| 25
|  
|-
! Ods
| 26
|  Oswald Karch
| Veritas
| 10
| 
| 34
|  
|-
! Ods
| 23
|  Willi Heeks
| Veritas
| 8
| 
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jean Behra
| Gordini
| 7
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 11
|  Harry Schell
| Gordini
| 6
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Princ Bira
| Connaught-Lea-Francis
| 6
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 28
|  Theo Fitzau
| AFM-BMW
| 3
| 
| 21
|  
|-
! Ods
| 34
|  Kurt Adolff
| Ferrari
| 3
| 
| 27
|  
|-
! Ods
| 41
|  Günther Bechem
| AFM-BMW
| 2
| 
| 30
|  
|-
! Ods
| 10
|  Maurice Trintignant
| Gordini
| 1
| Diferencial
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Roy Salvadori
| Connaught-Lea-Francis
| 1
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 32
|  Erwin Bauer
| Veritas
| 1
| 
| 33
|  
|-
! Ods
| 21
|  Hans Von Stuck
| AFM-Bristol
| 0
| 
| 23
|  
|-
! Ods
| 30
|  Ernst Loof
| Veritas
| 0
| Črpalka za gorivo
| 31
|  
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1953
1953